Jméno Antonín Jelínek nosí nebo v minulosti nosilo více osob:1953-automobilový závodník

 Antonín Jelínek (biskup) (* 1955) – český biskup Apoštolské episkopální církve katolické
 Antonín Jelínek (spisovatel) (1930–2008) – český literární historik, kritik, publicista, redaktor, předseda českého PEN klubu
 Antonín Jelínek (zápasník) (* 1956) – bývalý československý řecko-římský zápasník